ASOLIVA ist der Verband der spanischen Olivenölhersteller und -exporteure. Die Interessenvertretung hat das Ziel, den Absatz und die Verbreitung von spanischem Olivenöl weltweit zu fördern. Mitgliedsfirmen sind Olivenöl exportierende Hersteller aus zahlreichen spanischen Provinzen, darunter die wichtigsten Anbaugebiete für Oliven in Spanien Andalusien und Katalonien.

Sitz des Verbandes mit zurzeit 59 Mitgliedsfirmen ist die spanische Hauptstadt Madrid.

Die Mitglieder des Verbandes repräsentieren rund 95 Prozent des nationalen spanischen Exports von Olivenöl in Flaschen sowie rund 50 bis 75 Prozent der Olivenölexporte engros.

Weblinks 
 Offizielle Website (spanisch u. englisch)

Wirtschaftsverband
Interessenverband (Landwirtschaft)
Organisation (Lebensmittelwirtschaft)
Organisation (Madrid)
Wikipedia:Gründungsdatum ungeklärt
Landwirtschaft (Spanien)
Olivenöl